Retasu Midorikawa est un personnage de fiction appartenant à l’univers du manga et anime Tôkyô mew mew. Elle a été créée et dessinée par la journaliste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002. Sa couleur représentative est le vert.

En japonais, Retasu signifie « laitue » et Midorikawa veut dire « rivière verte ».

Histoire 
Retasu (Bridget) est membre de la bande de super-héroïnes mi-humaines mi-animales Tôkyô mew mew : son ADN a fusionné avec celui du marsouin aptère, un cousin du dauphin. C’est la troisième Mew mew à avoir été découverte. Avec ses amies, elle doit stopper des aliens qui essaient d’envahir la Terre en transformant les animaux et les plantes en monstres : les Chiméranimaux.

Personnalité 
Retasu (Bridget) a 14 ans. C’est une jeune fille très douce et très gentille, qui tient profondément à ses amies et sa famille. Elle pense toujours aux autres avant elle-même et fait tout ce qu’elle peut pour les aider. Elle est vraiment timide et sensible, et manque singulièrement de confiance en elle : dans son collège, elle se fait souvent marcher dessus par des filles populaires qui l’obligent à leur rendre toutes sortes de services. Elle adore lire, et se montre très sérieuse dans ses études : la souris de bibliothèque typique.

Retasu (Bridget) est extrêmement maladroite et complique la tâche d'Ichigo en brisant des dizaines d’assiettes au Café chaque jour ! Mais, au combat, elle se bat bien. Même si elle déteste ça – elle préfère la paix à la guerre – elle n’hésite pas à se battre quand il le faut.

Retasu (Bridget) est l’unique Mew mew avec qui Ryo Shirogane soit agréable : il sait bien qu’elle a besoin d’encouragements et pas de critiques. Mais il est si gentil avec elle qu’elle est, en secret, tombée amoureuse de lui ! Malheureusement, comme il est amoureux d’Ichigo, il n’éprouve pour elle que de l’amitié.

Sans le savoir, elle est aussi l’objet de l’affection de Pai, l’aîné des aliens, un de ses ennemis.

Apparence 
Après Zakuro, Retasu (Bridget) est la plus grande des Mew mews. Elle a de grands yeux bleus, de larges lunettes et de longs cheveux vert foncées qu’elle noue en deux tresses.

Lorsqu’elle se transforme, Retasu (Bridget) possède de longues antennes blanches qui lui dépassent de la tête. Elle a aussi une sorte de justaucorps vert foncé, et de longues bottes assorties. Elle porte au cou son pendentif. Sa marque de Mew mew – deux dauphins qui se font face – se trouve au niveau de sa poitrine. Ses lunettes disparaissent et ses yeux et ses cheveux deviennent d’un vert lumineux : ses cheveux sont aussi réunis en une longue queue de cheval. Dans cette forme, elle est Mew Retasu (Bridget).

Armes et attaques 	
 Arme : Retasu Tanettos ( en f. : Cœurs de laitue)
 Attaque : Ribbon Retasu Rush ( en f. : Ruban... Flots de laitue)

Pouvoirs spéciaux 
 Elle est la seule Mew mew à pouvoir respirer sous l’eau (bien que le marsouin aptère soit un mammifère marin et non un poisson)
 En présence de la substance Mew Aqua, elle est capable de se changer en sirène.

Mew mew power 
Dans la version de 4Kids Entertainment, Retasu s’appelle Bridget Verdant et elle a 15 ans.

Arme et attaques 
 Castagnettes de combat : Attaque des grandes profondeurs/Lames de fond.

Famille 
Retasu(bridget) vit avec ses parents et son petit frère. Dans sa famille, tous ont les cheveux verts et des lunettes, excepté son père qui a les cheveux bruns. C’est un foyer très harmonieux.

Anecdotes 
 Ce qui est très bizarre, c’est que même si elle possède l’ADN d’un mammifère marin, Retasu(bridget) n’a jamais appris à nager.
 Son hobbie préféré est de fabriquer des poupées : elle est vraiment très talentueuse d’ailleurs.
 Parmi les Mew mews, elle s’entend particulièrement bien avec Purin Fong.
 Son nom change souvent d’orthographe : en France, on dit parfois Letasu (il s’agit en fait de la vraie prononciation de Retasu) et aux États-Unis, Lettuce («laitue» en anglais).

Personnage de Tokyo Mew Mew